D'Ovidio är ett italienskt efternamn som burits av bland andra:

 Enrico D'Ovidio (1842–1933), italiensk matematiker
 Francesco D'Ovidio (1849–1925), italiensk romanist

Italienska efternamn